

Наместово — присілок, В'язниківський район, Владимирська область
 Наместово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область

Наместово — місто, округ Наместово, Жилінський край